Princesa Elisabeth, vojvodinja Brabantska (; ), * 25. oktober 2001, Anderlecht, Belgija.

Elizabeta je prestolonaslednica in prva v vrsti na belgijski prestol. Kot najstarejši otrok kralja Filipa in kraljica Matilde je Elizabeta pridobila ta položaj in vojvodski naslov 21. julija 2013 po abdikaciji svojega dedka, kralja Alberta II..

Rojstvo 
Elizabeta je bila rojena 25. oktobra 2001 ob 21:58 s carskim rezom v Hôpital Erasme v Anderlechtu v Bruslju kot prvi otrok takrat vojvode in vojvodinje Brabantske. Krščena je bila 9. decembra 2001 v kapeli grada Ciergnon. Njena botra sta njen bratranec nadvojvoda Amadeo Avstrije-Este, sin princese Astrid, in njena teta grofica Hélène d'Udekem d'Acoz. Ima dva mlajša brata, princa Gabriela in princa Emmanuela, in mlajšo sestro princeso Eléonoro.

Življenje in izobraževanje 
Princesa Elizabeta je obiskovala Sint-Jan Berchmanscollege v okrožju Marollen v Bruslju, ki so ga obiskovali njeni starejši bratranci in sestrične, otroci njene tete princese Astrid. To je pomembna sprememba v navadah kraljevske družine, saj je prvič, da se je izobraževanje bodočega belgijskega vladarja začelo v nizozemščini. Leta 2018 je svoje šolanje nadaljevala na UWC Atlantic College v Walesu in ga zaključila leta 2020 z mednarodno diplomo. Prav tako pa se je udeležila programa Yale Young Global Scholars Program na Univerzi Yale. Leta 2020 je eno leto preživela na belgijski kraljevi vojaški akademiji v Bruslju, kjer je študirala družbene in vojaške vede. Oktobra 2021 je svoje šolanje nadaljevala s študijem zgodovine in politike na Univerzi v Oxfordu. Govori nizozemščino, francoščino in nemščino.
 
Princesa se je udeležila svoje prve kraljeve dolžnosti leta 2006, ko je bila prisotna na Te Deumu v čast belgijskemu državnem dnevu. Leta 2007 je spremljala svojega očeta na otvoritvi znanstvenega muzeja Technopolis. Udeležila se je tudi Glasbenega tekmovanja kraljice Elisabeth (Queen Elisabeth Music Competition) in v kraljevski palači predstavila model belgijske antarktične postaje, ki nosi njeno ime, Princesa Elisabeth Antarktika. Septembra 2011 je devetletna princesa imela svoj prvi javni govor (v nizozemščini) ob otvoritvi otroške bolnišnice princese Elisabeth, ki je del Univerzitetne bolnišnice Gent v Gentu. Oktobra 2014 je imela Elizabeta govor v počastitev spomina na prvo svetovno vojno, decembra 2015 na pogrebu svoje pratete, kraljice Fabiole in 6. maja 2015 pred krstitvijo ladje Pollux.

Med pandemijo COVID-19 se je princesa po telefonu pogovarjala s starejšimi ljudmi v domovih, da bi jih spodbudila in podprla. Ob belgijskem dnevu državnosti 21. julija 2021 je bila z ostalimi študenti belgijske kraljeve akademije del parade. Elisabeth kot prostovoljka pomaga otrokom s težavami z učenjem, starejšim ljudem, brezdomcem in invalidom.

Pozicija
Deset let pred Elizabetinim rojstvom se je uveljavil nov zakon o dedovanju na belgijski prestol, ki je uvedel absolutno primogenituro, kar pomeni, da je Elizabeta prva v vrsti dednega nasledstva, ker je najstarejši otrok. Če bo nasledila prestol, kot je to pričakovano, bo postala prva belgijska kraljica na vladarskem prestolu. 21. julija 2013, ko je njen oče prisegel kot kralj Belgijcev (njegov oče, kralj Albert II. se je odpovedal prestolu tik pred tem), je princesa Elizabeta postala prestolonaslednica na belgijski prestol in tako pridobila naziv vojvodinje Brabantske.

Nazivi
 25. oktober 2001 – 21. julij 2013: Njena kraljeva visokost princesa Elizabeta Belgijska
 21. julij 2013 – danes: Njena kraljeva visokost vojvodinja Brabantska

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran belgijske kraljeve družine
 Slike princese Elizabete

Živeči ljudje
Belgijski plemiči